Miejscowości w USA:
 Kidder – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Kidder – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell
Gminy w USA:
 Kidder (ang. Kidder Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell
 Kidder (ang. Kidder Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Carbon
 Kidder (ang. Kidder Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kidder (ang. Kidder County) – w stanie Dakota Północna